Иван Елисеев:

 Елисеев, Иван Васильевич (1909—1981) — Герой Социалистического Труда, директор Североуральских бокситовых рудников Свердловского совнархоза.
 Елисеев, Иван Дмитриевич (1901—1974) — военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Елисеев, Иван Семёнович (1908—2000) — советский хозяйственный деятель, лауреат Сталинской премии.